Амвро́сий Миха́йлович Хачаня́н (по другим источникам, отчество — Исаакович или Мисакович; 13 февраля 1894, Трапезунд — 30 июля 1944, Ереван) — армянский советский актер, заслуженный артист Армянской ССР (1935).

Сценический псевдоним — Амбарцум. В 1919 году учился в частной киностудии Никитина в Симферополе. Один из основателей Первого государственного театра Армении (ныне — Академический театр им. Сундукяна), где работал с 1922 года.

С 1933 по 1936 годы — актёр Ереванского Рабочего театра имени Горького.

Роли в кино 
  — Намус — Бадал
  — Шор и Шоршор — Шор
  — Зарэ — Хдо
  — Раба — эпизод
  — Злой дух — слуга
  — Пять в яблочко — боец Красной Армии
  — Хас-пуш — премьер-министр
  — Кикос  — Кикос
  — Мексиканские дипломаты — Хачан  — Пэпо — купец Дарчо''

Примечания 

Персоналии:Театр им. Сундукяна